London Blitz bezeichnet:

 The Blitz, Luftangriff der deutschen Luftwaffe
 London Blitz (American Football), eine englische American-Football-Mannschaft